Коалиция «Справедливость ради мира в Донбассе» () — неформальный союз 17 украинских правозащитных организаций и инициатив. Участники данной Коалиции объединили свои усилия для согласованного документирования нарушений прав человека, произошедших во время вооруженного конфликта на востоке Украины, и сбора фактов для трибунала в Гааге.

Коалиция сосредотачивается на сборе информации о наиболее тяжелых нарушениях прав человека и нарушениях норм международного гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта в Донбассе. Организации, входящие в Коалицию, совместно заполняют базу данных, в которой собрана информация о нарушениях прав человека. Таким образом, усилия по документированию нарушений объединяются и работа по защите прав человека в условиях конфликта становится более эффективной.

Члены Коалиции 
Большинство участников Коалиции — это общественные объединения из Луганской и Донецкой областей.

Организациями, которые входят в Коалицию, являются: Алчевский правозащитный аналитический центр, Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан, Общественная организация «Мирный берег», Общественное движение «Очищение», Донбасс SOS, Донецкий мемориал, Эколого-культурный центр «Бахмат», Луганская правозащитная группа, Луганский областной правозащитный центр «Альтернатива», Правозащитный центр «Поступ» / Восток SOS, Старобельская общественная организация «Воля», Старобельская районная общественная правозащитная женская организация «Виктория», Восточноукраинский центр общественных инициатив, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Харьковская правозащитная группа, Центр гражданских свобод / Евромайдан SOS, Центр «Социальное действие».

Партнерами Коалиции являются Программа развития ООН в Украине и Международный фонд «Возрождение».

История 
Объединение основано в 2014 году. Одной из первых совместных инициатив участников коалиции стал проект, поддержанный Хельсинкским фондом по правам человека (Варшава), в рамках которого организации-члены совместно осуществили сбор свидетельств более 150 человек, которые находились в незаконных местах лишения свободы, подконтрольных самопровозглашёнными Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике.

Деятельность 
В 2015 году коалиция выпустила фильм «Те, кто пережил ад», основанный на опросах людей, которых удерживали в импровизированных тюрьмах во время военного противостояния в Донецкой и Луганской областях.

Организации, входящие в коалицию, документируют случаи незаконного удерживания людей в заключении, ведётся работа по исследованию случаев привлечения несовершеннолетних в вооруженные формирования и случаев гендерного насилия.

Примечания

Ссылки 
 Сайт коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе»
 ПЕРЕЖИВШИЕ АД: свидетельства жертв о местах незаконного лишения свободы на Донбассе
 Newsweek. Vladimir Putin’s Reign of Torture and Kidnapping in Ukraine
 Радіо Свобода. Правозахисники нагадують «нормандській четвірці» про компонент прав людини в Мінських угодах
 Deutsche Welle. Жертв знущань і катувань на Донбасі закликають не мовчати
 Громадське радіо. Дитина у збройному конфлікті — потерпіла, а не злочинець, — правозахисниця

Правозащитные организации на Украине
Негосударственные организации
Права человека
Вооружённый конфликт на востоке Украины